Фелисијано Лопез Дијаз-Гера (; рођен 20. септембра 1981) је шпански тенисер. Рођен је у Толеду, а сада живи у шпанској престоници Мадриду.

2005. је постао први шпански тенисер који је стигао до четвртфинала Вимблдона још од 1972, када је Мануел Орантес доспео до полуфинала. Ово је Лопезов највећи успех на гренд слем турнирима до сада, који је поновио на Вимблдону 2008. Његови спонзори су -{Wilson Sporting Goods}- и -{Joma}-. 2009. је играо најдужи меч до тада у историји Отвореног првенства Аустралије, који је изгубио је од Жила Милера.

Гренд слем финала

Парови: 2 (1:1)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Парови: 2 (0:2)

Мечеви за олимпијске медаље

Парови: 1 (0:1)

АТП финала

Појединачно: 18 (7:11)

Парови: 17 (6:11)

Остала финала

Тимска такмичења: 7 (5:2) 

1 Учествовао је само у првом колу Дејвис купа 2004.
2 Учествовао је у групној фази и полуфиналу Дејвис купа 2019. и био у финалној постави

Егзибициони турнири: 1 (0:1)

Учинак на турнирима у појединачној конкуренцији

Зарада на турнирима 

* Подаци од 27. децембра 2021.

Референце

Спољашње везе 

 Фелисијано Лопез на сајту АТП 
 Фелисијано Лопез на сајту ИТФ 
 Фелисијано Лопез на сајту Дејвис купа 

Рођени 1981.
Шпански тенисери
Победници гренд слем турнира у тенису — мушки парови
Победници Отвореног првенства Француске у тенису
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2004.
Шпански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2004.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Шпански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.